Miejscowości w Polsce:
 Zgliczyn-Glinki
 Zgliczyn Kościelny
 Zgliczyn Pobodzy
 Zgliczyn Witowy